Тіппеліга 2001 — 57-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона в 10-й раз поспіль здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Вікінг взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Норвегії 2001.
2. Клуб Бранн взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував третім у рейтингу Fair Play Норвегії.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|7/10 листопада 2001

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 
 Тіппеліга на rsssf 

2001
Норвегія